Гран-при Италии 1994 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1994 года. Прошёл на Национальном автодроме Монцы в Италии. Соревнования состоялись 11 сентября 1994 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Деймон Хилл 1:25,930.
 Круги лидирования: 1-14 Жан Алези, 15-23 Герхард Бергер, 24 Деймон Хилл, 25 Дэвид Култхард, 26 Мика Хаккинен, 27-28 Дэвид Култхард, 29-53 Деймон Хилл.
 Первый поул в карьере Жана Алези.
 75-я победа команды Williams.
 Шедший вторым Дэвид Култхард вынужден был закончить гонку в последнем повороте последнего круга, пропустив вперёд преследовавшего его Герхарда Бергера, а также Хаккинена, Баррикелло и Брандла - у него закончилось топливо.
 Победа в гонке позволила Деймону Хиллу сократить отставание от лидирующего в чемпионате Михаэля Шумахера до 11 очков. 
 Гонка была остановлена после массовой аварии на первом круге, после рестарта гонщики проехали полную дистанцию гонки.
 Эдди Ирвайн рестартовал в конце стартовой решетки. Позже он был наказан отложенным штрафом на одну гонку, за инициирование массового столкновения во время первого старта гонки.
 Джонни Херберт рестартовал с пит-лейн.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии